O arroio Camacho é um curso de água do estado de Santa Catarina, no Brasil.  Localiza-se no município de Jaguaruna, que drena as águas da lagoa de Garopaba do Sul para o oceano Atlântico. Junto a ele situa-se o balneário Barra do Camacho.

Existem muitas questões ambientais envolvidas na região, como lavouras de arroz que retiram água da lagoa de Garopaba do Sul, e questões judiciais, que determinam a abertura da barra do arroio Camacho, fechada pelos orizicultores para aumentar o nível da lagoa.

Geografia de Jaguaruna
Camacho